Rio Douro é uma freguesia portuguesa do município de Cabeceiras de Basto, com 43,11 km² de área e 816 habitantes (censo de 2021). A sua densidade populacional é .

A freguesia é constituída pelos lugares de Rio Douro, Cambeses, Vilela, Asnela, Portela da Asnela, Eiró, Fundevila, Teixugueira, Travassô, Magusteiro, Moscoso, Toninha, Juguelhe, Formigueiro, Meijoadela e Leiradas.

Demografia	
A população registada nos censos foi:

Freguesias de Cabeceiras de Basto